YFO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Flin Flon (Manitoba) (Canada)